Claraboia pode se referir a:

 Claraboia, abertura para entrada de luz no alto das construções
 Claraboia (vulcanologia), o buraco em formações vulcânicas
 Claraboia (livro), de José Saramago